Графодатский Александр Сергеевич (20 мая 1951, Новосибирск) — советский и российский биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор Новосибирского Государственного университета.

Биография 
В 1974 году окончил Государственный университет в Новосибирске. 
До 1976 года работает лаборантом Института цитологии и генетики Сибирского Отделения АН СССР.
В 1976—1983 годах занимает должность младшего научного сотрудника. 
До 1986 года является старшим научным сотрудником Института цитологии и генетики. 
В 1989 году заведует лабораторией цитогенетики животных. 
С 2009 года ведёт научную деятельность в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске. 
В 2012 году руководит лабораторией цитогенетики животных и отделом разнообразия и эволюции геномов.
В 2012—2017 — заместитель директора по научной работе Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН.
В 2019 году избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 
В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию «Сравнительная цитогенетика куницеобразных (Carnivora, Mustelidae)» по специальности «Генетика».
В 1992 году защитил докторскую диссертацию «Цитогенетические аспекты филогении млекопитающих» по специальности «Генетика».
Сфера научных интересов: цитогенетика, разнообразие геномов, эволюция млекопитающих.
Основные направления исследований:
 Сравнительный анализ геномов человека и всех видов домашних, пушных, исчезающих видов фауны.
 Изучение особенностей эволюции млекопитающих, ряда таксонов рыб, амфибий, рептилий и птиц.
 Определение особенностей молекулярной организации и эволюции половых и добавочных хромосом.
Занимается популяризацией науки.

Участие в международных научных организациях 
 Член Организации по изучению генома человека (Human Genome Organisation).
 Член организационного комитета Международного проекта «Genome 10K».

Научные труды 
Автор и соавтор 234 научных работ, в том числе 11 монографий.

 Графодатский АС, Исаенко АА,     Терновский ДВ, Раджабли СИ. Конститутивный гетерохроматин и размеры     геномов ряда видов куницеобразных (Carnivora, Mustelidae). Генетика 13:     2123-2128, 1977
 Графодатский АС, Раджабли СИ.     Хромосомы сельскохозяйственных и лабораторных животных. Атлас. Новосибирск.     Наука. 1988
 Graphodatsky AS. Conserved and variable elements     of mammalian chromosomes. in: Halnan CRE, ed. Cytogenetics of animals, Oxon,     UK: CAB International Press, 1989, pp 95-124
 Yang F., O'Brien PCM, Milne BS, Graphodatsky AS,     Solanky N, Trifonov V, Rens W, Sargan D, Ferguson-Smith MA. A complete     comparative chromosome map for the dog, red fox and human and its integration     with canine genetic maps. Genomics 62: 189-202, 1999
 Graphodatsky AS, Yang F, O’Brien PCM, Perelman P,     Milne N, Serdukova N, Kawada S-I, Ferguson-Smith MA. Phylogenetic     implications of the 38 putative ancestral chromosome segments for four     canid species. Cytogenet     Cell Genet 92: 243-247, 2001
 Graphodatsky AS, Yang F, Perelman PL, O'Brien     PCM, Serdukova NA, Milne BS, Biltueva LS, Fu B, Vorobieva NV, Kawada S-I,     Robinson TJ, Ferguson-Smith MA. Comparative molecular cytogenetic studies     in the order Carnivora: mapping chromosomal rearrangements onto the     phylogenetic tree. Cytogenet Genome Res 96: 137-145, 2002
 Yang F, Alkalaeva EZ, Perelman PL, Pardini AT,     Harrison WR, O’Brien PCM, Fu B, Graphodatsky AS, Ferguson-Smith MA.     Reciprocal chromosome painting between human, aardvark and elephant     (Superorder Afrotheria) reveals the likely eutherian ancestral karyotype. Proc Natl Acad Sci USA 100:     1062-1066, 2003
 Yang F. Graphodatsky A.S. Integrated comparative     genome maps and their implications for karyotype evolution of carnivores. in:     Chromosome today, Schmid M and Nanda I, eds. Kluwer Academic Publishers, The     Netherlands 14: 215-224, 2004
 Graphodatsky AS, Kukekova AV,     Yudkin DV, Trifonov VA, Vorobieva NV, Beklemisheva VR, Perelman PL,     Graphodatskaya DA, Trut LN, Yang F., Ferguson-Smith MA, Acland GM, Aguirre     GD. The proto-oncogene c-kit maps to canid     B-chromosomes. Chromosome     Res 13: 113-122, 2005
 Yang F, Graphodatsky AS, Li T, Fu B, Dobigny G,     Wang J, Perelman PL, Serdukova NA, Su W, O’Brien PCM, Wang Y,     Ferguson-Smith MA, Volobouev V, Nie W. Comparative genome maps of the     pangolin, hedgehog, sloth, anteater and human revealed by cross-species     chromosome painting: further insight into the ancestral karyotype and     genome evolution of eutherian mammals. Chromosome Res 14: 283-296, 2006
 Froenicke L, Graphodatsky A, Muller S, Lyons LA,     Robinson TJ, Volleth M, Yang F, Wienberg J. Are molecular cytogenetics and     bioinformatics suggesting diverging models of ancestral mammalian genomes?     Genome Res 16: 306-310, 2006
 Графодатский АС. Сравнительная     хромосомика. Мол Биол 41: 408-422, 2007
 Graphodatsky AS, Perelman PL, Sokolovskaya NV,     Beklemisheva VR, Serdukova NA, O’Brien SJ, Ferguson-Smith MA, Yang F.     Phylogenomics of the dog and fox family (Canidae, Carnivora) revealed by     chromosome painting. Chromosome Res 16: 129-143, 2008
 Graphodatsky AS, Yang F,     Dobigny G, Romanenko SA, Biltueva LS, Perelman PL, Beklemisheva VR,     Alkalaeva EZ, Serdukova NA, Ferguson-Smith MA, Murphy WJ, Robinson TJ. Tracking genome organization in rodents by     ZOO-FISH. Chromosome Res 16: 261-274, 2008
 Kulemzina AI, Trifonov VA, Perelman PL, Rubtsova     NV, Volobuev V, Ferguson-Smith MA, Stanyon R, Yang F, Graphodatsky AS.     Cross-species chromosome painting in Cetartiodactyla: reconstructing the     karyotype evolution in key phylogenetic lineages. Chromosome Res 17: 419-436,     2009
 Genome 10K community of scientists. A proposal to     obtain whole genome sequence for 10,000 vertebrate species. J Heredity 100: 659-674, 2009
 Beklemisheva VR, Romanenko SA,     Biltueva LS, Trifonov VA, Vorobieva NV, Serdukova NA, Rubtsova NV,     Brandler OV, O'Brien PC, Yang F, Stanyon R, Ferguson-Smith MA,     Graphodatsky AS. Reconstruction of     karyotype evolution in core Glires. I. The genome homology revealed by     comparative chromosome painting. Chromosome Res 19: 549–565, 2011
 Graphodatsky AS, Trifonov VA, Stanyon R. The     genome diversity and karyotype evolution of mammals. Mol Cytogen 4: 22,     2011
 Romanenko SA, Perelman PL, Trifonov VA,     Graphodatsky AS. Chromosomal evolution of Rodentia. Heredity 108: 4-16,     2011
 Stanyon R, Graphodatsky A. (Ed’s) Evolutionary     dynamics of mammalian karyotypes. Karger, Basel, Switzerland, 2012, 208 pp
 Nie W, Wang J, Su W, Wang D, Tanomtong A,     Perelman PL, Graphodatsky AS, Yang F. Chromosomal rearrangements and     karyotype evolution in carnivores revealed by chromosome painting. Heredity 108: 17-27, 2012
 Romanenko SA, Perelman PL, Trifonov VA,     Graphodatsky AS. Chromosomal evolution of Rodentia. Heredity 108: 4-16,     2012
 Thalmann O,... , Druzhkova A, Graphodatsky A,...     Wayne RK. Complete mitochondrial genomes of ancient canines suggest a     European origin of domestic dogs. Science 342: 871-874, 2013
 Trifonov VA, Romanenko SS, Beklemisheva VR,     Biltueva LS, Makunin AI, Lemskaya NA, Kulemzina AI, Stanyon R,     Graphodatsky AS. Evolutionary plasticity of acipenseriform genomes. Chromosoma     125: 661-668, 2016
 Beklemisheva VR, Perelman PL, Lemskaya NA, Kulemzina     AI, Proskuryakova AA, Burkanov VN, Graphodatsky AS. The ancestral     carnivore karyotype as substantiated by comparative chromosome painting of     three pinnipeds, the walrus, the steller sea lion and the Baikal seal     (Pinnipedia, Carnivora). PLoS ONE 11(1): e0147647, 2016
 Druzhkova AS, Makunin AI, Vorobieva NV, Vasiliev     SK, Ovodov ND, Shunkov MV, Trifonov VA, Graphodatsky AS. Complete     mitochondrial genome of an extinct Equus (Sussemionus) ovodovi     specimen from Denisova cave (Altai, Russia). Mitochondrial DNA Part B 2(1):     79-81, 2017
 Proskuryakova AA, Kulemzina AI,     Perelman PL, Makunin AI, Larkin DM, Farré M, Kukekova AV, Johnson JL,     Lemskaya NA, Beklemisheva VR, Roelke-Parker ME, Bellizzi J, Ryder OA,     O’Brien SJ, Graphodatsky AS. X chromosome evolution in Cetartiodactyla. Genes     8(9): 216, 2017
 Romanenko SA, Serdyukova NA, Perelman PL, Pavlova     SV, Bulatova NS, Golenishchev FN, Stanyon R, Graphodatsky AS.     Intrachromosomal rearrangements in rodents from the perspective of     comparative region-specific painting. Genes 8(9): 215, 2017
 Proskuryakova AA, Kulemzina AI, Perelman PL,     Serdukova NA, Ryder OA, Graphodatsky AS. The case of X and Y localization     of nucleolus organizer regions (NORs) in Tragulus javanicus (Cetartiodactyla,     Mammalia). Genes     9(6): 312, 2018
 Makunin AI, Rajičić M,     Karamysheva TV, Romanenko SA, Druzhkova AS, Blagojević J, Vujošević M,     Rubtsov NB, Graphodatsky AS, Trifonov VA. Low-pass     single-chromosome sequencing of human small supernumerary marker     chromosomes (sSMCs) and Apodemus B chromosomes. Chromosoma 127(3): 301–311,     2018
 Makunin AI, Romanenko SA,     Beklemisheva VR, Perelman PL, Druzhkova AS, Petrova KO, Prokopov DY,     Chernyaeva EN, Johnson JL, Kukekova AV, Yang F, Ferguson-Smith MA,     Graphodatsky AS, Trifonov VA. Sequencing of     supernumerary chromosomes of red fox and raccoon dog confirms a non-random     gene acquisition by B chromosomes. Genes 9(8): 405, 2018
 Kukekova AV,... Serdyukova NA,... Beklemischeva     V,... Perelman PL, Graphodatsky AS,... Zhang G. Red fox genome assembly     identifies genomic regions associated with tame and aggressive behaviours.     Nature     Ecol Evol 2: 1479-1491, 2018 
 Farré M, Kim J, Proskuryakova     AA, Zhang Y, Kulemzina AI, Li Q, Zhou Y, Xiong Y, Johnson JL, Perelman P,     Johnson WE, Warren WC, Kukekova AV, Zhang G, O'Brien SJ, Ryder OA,     Graphodatsky AS, Ma J, Lewin HA, Larkin DM. Evolution     of gene regulation in ruminants differs between evolutionary breakpoint     regions and homologous synteny blocks. Genome Res 29(4): 576-589, 2019
 Farré M, Li Q, Darolti I, Zhou     Y, Damas J, Proskuryakova AA, Kulemzina AI, Chemnick LG, Kim J, Ryder OA,     Ma J, Graphodatsky AS, Zhang G, Larkin DM, Lewin HA. An integrated chromosome-scale genome assembly of     the Masai giraffe (Giraffa camelopardalis tippelskirchi). GigaScience 8(8): giz090, 2019
 Atlas of mammalian chromosomes (2nd edition). eds. Graphodatsky AS,     Perelman PL, O’Brien SJ. Wiley-Blackwell, USA, 2020, 1008 p

Примечания

Ссылки 
 
 
 Индекс «Google Scholar» — данные из рецензируемых онлайн журналов научных издательств Европы и Америки. Графодатский Александр Сергеевич. 
 «Scopus» — база данных и инструмент для отслеживания цитируемости научных статей. Графодатский Александр Сергеевич.
 «Publons.com» — индекс научного цитирования. Графодатский Александр Сергеевич. 

Биологи России
Генетики России